Sundridge ist der Name folgender Orte:

 Sundridge (Ontario), ein Dorf in Ontario
 Sundridge (Kent), ein Dorf in Kent, England
 Sundridge (London), ein Vorort innerhalb der London Borough of Bromley